Доротей ( [Доротеос] – Дар Божий) е мъжко лично име от гръцки произход. Използва се предимно от християнски духовници. Женската форма на името е Доротея (с варианти като Дороти).

Може да се отнася за някое от следните лица:
 Доротей Берски и Негушки (ХVІІІ век)
 Доротей Влатис (1305 – 1379)
 Доротей Врачански (1830 – 1875)
 Доротей I Гревенски (ХVІ век)
 Доротей Евелпидис (1825 – 1875)
 Доротей Еноски (п. 1877)
 Доротей Мамелис (1861 – 1921)
 Доротей Мосхидис (1862 – 1911)
 Доротей Охридски (ХV век)
 Доротей I Солунски (VІ век)
 Доротей Христидис (1841 – 1924)
 Доротей Янаропулос (1910 – 1993)

Мъжки имена